O Futebol Clube do Porto possui, até ao momento, 150 delegações e 72 filiais.

Delegações

Portugal
Distrito de Aveiro
Casa do FC Porto da cidade de Lourosa (delegação nº75)
Casa do FC Porto da Mealhada (delegação nº58)
Casa do FC Porto de Argoncilhe (delegação nº98)
Casa do FC Porto de Castelo de Paiva (delegação nº86)
Casa do FC Porto de Cesar (delegação nº115)
Casa do FC Porto de Esmoriz (delegação nº95)
Casa do FC Porto de Espinho (delegação nº55)
Casa do FC Porto de Estarreja (delegação nº101)
Casa do FC Porto de Romariz (delegação nº110)
Casa do FC Porto de Santa Maria da Feira - [Fornos]  (delegação nº94)

Casa do FC Porto de São João da Madeira (delegação nº122)
Casa do FC Porto de Vale de Cambra (delegação nº64)
Casa dos Dragões de Fiães (delegação nº50)
Casa dos Dragões de Sever do Vouga (delegação nº97)
Dragões da Murtosa (delegação nº18)
Dragões de Aveiro (delegação nº13)
Dragões de Mozelos (delegação nº15)
Dragões de Azeméis (delegação nº2)
Núcleo do FC Porto de Ovar (delegação nº16)
Os Dragões Amigos - FCP Milheirós de Poiares (delegação nº34)
Casa do FC Porto de Albergaria-a-Velha

Distrito de Braga
Casa do FC Porto da Póvoa de Lanhoso (delegação nº78)
Casa do FC Porto de Braga (delegação nº32)
Casa do FC Porto de Fafe (delegação nº27)
Casa do FC Porto de Vila Nova de Famalicão (delegação nº71)
Casa do FC Porto - Dragões do Vale de Vizela (delegação nº37)
Casa do FC Porto - Dragões do Vale do Ave - Delães (delegação nº56)
Casa FC Porto de Guimarães
Dragões de Basto (delegação nº28)
Dragões de Vila Verde (delegação nº23)
Família Portista de Barcelos (delegação nº65)
Casa do FC Porto de Esposende

Distrito de Beja
Delegação do FC Porto em Beja (delegação nº25)

Distrito de Bragança
Casa do FC Porto de Alfândega da Fé (delegação nº85)
Casa do FC Porto de Bragança (delegação nº44)
Casa do FC Porto de Mirandela (delegação nº99)
Casa do FC porto de Macedo de Cavaleiros (delegação nº127)

Distrito de Coimbra
Casa do FC Porto de Mira (delegação nº109)
Casa do FC Porto do Concelho de Penacova (delegação nº74)
Casa do FC Porto do Concelho de Soure (delegação nº100)
Casa do FC Porto - Dragões de Coimbra (delegação nº17)
Casa do FC Porto da Lousã (delegação nº125)
Casa do FC Porto da Figueira da Foz (delegação nº129)
Casa do FC Porto de Cantanhede (delegação nº 144)

Distrito de Castelo Branco
Núcleo do FC Porto da Covilhã - Dragões da Covilhã (delegação nº49)
Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo (delegação)

Distrito de Faro
Casa do FC Porto do Barlavento Algarvio - Portimão (delegação nº69) 
Casa do FC Porto do Sotavento Algarvio - Faro (delegação nº79)
Casa do FC Porto no Algarve - S. Bartolomeu de Messines (delegação nº21)
Casa do FC Porto da Quarteira (delegação nº121)

Distrito da Guarda
Casa do FC Porto de Mêda (delegação nº137)
Casa do FC Porto de Seia

Distrito de Leiria
Casa do FC Porto - Dragões de Leiria (delegação nº106)
Dragões de Pombal (delegação nº22)
Dragões do Oeste - Delegação do FC Porto - Caldas da Rainha (delegação nº77) 

Distrito de Lisboa
Casa do FC Porto de Sintra (delegação nº83)
Casa do FC Porto de Torres Vedras (delegação nº113)
Dragões de Lisboa (delegação nº1)
Dragões da TAP - Lisboa (delegação nº124)

Distrito do Porto
Bilhar Clube do Porto (delegação nº36)
Tertúlia do Dragão no Porto
Casa do Dragão da Póvoa de Varzim (delegação nº29)
Casa do FC Porto de Alfena (delegação nº133)
Casa do FC Porto da Sobreira (delegação nº7)
Casa do FC Porto da Trofa (delegação nº42)
Casa do FC Porto de Felgueiras (delegação nº84)
Casa do FC Porto de Freamunde (delegação nº108)
Casa do FC Porto de Gião, Vila do Conde (delegação nº139)
Casa do FC Porto de Sandim (delegação nº72)
Casa do FC Porto de Santo Tirso (delegação nº73)
Casa do FC Porto de Valongo (delegação nº88)
Casa do FC Porto de Vila das Aves (delegação nº89)
Casa do FC Porto de Vila Meã (delegação nº87)
Casa do FC Porto - Dragões da Afurada (delegação nº76)
Casa do FC Porto - Dragões de Amarante (delegação nº60)
Casa do FC Porto - Dragões de Baião (delegação nº43)
Casa do FC Porto em Paços de Ferreira (delegação nº51)
Casa do FC Porto - Os Dragões de Rebordosa (delegação nº40)
Núcleo Azul e Branco de Penafiel (delegação nº26)
Casa do FC Porto de Rio Tinto (delegação nº135)
Casa do FC Porto de Marco de Canaveses

Distrito de Santarém
Dragões do Ribatejo - Benfica do Ribatejo (delegação nº105)
Casa do FC Porto de Torres Novas (delegação nº126)

Distrito de Setúbal
Casa do FC Porto - Dragões de Setúbal (delegação nº66)
Casa Do FC Porto Litoral Alentejano

Distrito de Viana do Castelo
Casa do FC Porto de Monção (delegação nº63)
Casa do FC Porto de Ponte de Lima (delegação nº102)
Delegação do FC Porto em Viana do Castelo (delegação nº19)
Núcleo dos Dragões de Paredes de Coura (delegação nº35)
Casa do FC Porto de Caminha (delegação nº131)

Distrito de Vila Real
Casa do FC Porto de Alijó (delegação nº112)
Casa do FC Porto de Chaves (delegação nº104)
Casa do FC Porto de Vila Real (delegação nº114)
Casa do FC Porto - Dragões da Régua (delegação nº38)
Casa do Porto em Vila Pouca de Aguiar (delegação nº59)
Casa do FC Porto de Boticas (delegação nº121)

Distrito de Viseu
Casa do FC Porto de Cinfães (delegação nº96)
Casa do FC Porto de Lamego (delegação nº54)
Casa do FC Porto de Moimenta da Beira (delegação nº70)
Casa do FC Porto - Dragões de Resende (delegação nº52)
Delegação do FC Porto em Castro Daire (delegação nº53)
Casa do FC Porto de Tabuaço
Casa do FC Porto de Tondela (delegação nº118)
Casa do FC Porto de Viseu 

Região Autónoma dos Açores
Casa do FC Porto de São Miguel e Santa Maria - Ponta Delgada (delegação nº39)
Casa do FC Porto - Dragões do Faial - Horta (delegação nº82)
Casa do FC Porto da Ilha Terceira (delegação nº34)

Região Autónoma da Madeira
Casa do FC Porto da Madeira - Funchal (delegação nº68)

África
África do Sul
Casa do Porto de Pretória (delegação nº47)
Núcleo Portista da África do Sul  - Joanesburgo (delegação nº20)

Angola
Casa do FC Porto em Luanda (delegação nº45)
Casa do FC Porto em Huambo (delegação nº 132)

Cabo Verde
Casa do FC Porto na Cidade da Praia (delegação nº 136)

Camarões
Casa do FC Porto em Muyuka (delegação nº116)

Guiné-Bissau
Casa do FC Porto de Bissau (delegação nº112)

Marrocos
Casa do FC Porto de Tânger (delegação nº123)

Moçambique
Casa do FC Porto de Maputo (delegação nº57)

América do Norte
Canadá
FC Porto of Toronto - ON (delegação nº5)
Núcleo do FC Porto de London, ON (delegação nº31) 

Estados Unidos da América
Casa do FC Porto de Connecticut - Danbury, CT (delegação nº91)
Casa do FC Porto de New York - Ossining, NY (delegação nº107)
FC Porto Delaware Valley - Delran, NJ (delegação nº6)
FC Porto of New Jersey - Newark, NJ (delegação nº4)
FC Porto of Southern New England - New Bedford, MA (delegação nº3)
Casa do FC Porto de Long Island - New York (delegação nº120)

América do Sul
Brasil
Casa do FC Porto do Rio de Janeiro (delegação nº128)

Ásia
China
Casa do FC Porto de Macau-China (delegação nº103)

Índia
Casa do FC Porto de Goa (delegação nº117)

Europa
Alemanha
Casa do FC Porto de Gross Umstadt (delegação nº81)
FC Porto Dettingen - Metzingen (delegação nº10)

Bélgica
Casa do FC Porto de Bruxelas (delegação nº11)

Espanha
Casa do FC Porto de Madrid (delegação nº130)

França
Casa do FC Porto de Cluny (delegação nº90)
Casa do FC Porto de Paris - Gonesse (delegação nº61)
Casa do FC Porto de Roubaix (delegação nº139)

Inglaterra
Casa do FC Porto de Londres (delegação nº8)

Suíça
Casa do FC Porto de La Chaux-de-Fonds (delegação nº80)
Casa do FC Porto de Lausanne (delegação nº12)
Casa do FC Porto de Sion (delegação nº134)

Oceânia
Austrália
Casa do FC Porto - Dragões de Sydney (delegação nº87)

Filiais

Portugal
Distrito de Aveiro
Dragões de Arrifana (filial nº64)
Futebol Clube da Pampilhosa (filial nº6)
Futebol Clube de Arouca (filial nº40)
Futebol Clube de Samel (filial nº15) - Anadia
Futebol Clube de Santa Joana (filial nº70)
(Aveiro) Sport Clube Beira-mar(filial n°100
Distrito de Braga
Futebol Clube de Amares (filial nº16)
Futebol Clube de Vizela (filial nº13)
Futebol Clube Famalicão (filial nº4)

Distrito de Bragança
Clube de Futebol de Carrazeda de Ansiães (filial nº11)
Futebol Clube de Vinhais (filial nº21)

Distrito de Coimbra
Futebol Clube da Figueira da Foz (filial nº68)
Futebol Clube de Oliveira do Hospital (filial nº8)

Distrito de Faro
Futebol Clube de Bias (filial nº50) - Olhão
Futebol Clube S. Luís (filial nº9) - Faro

Distrito da Guarda
FC Porto da Guarda (filial nº67)
União Futebol Clube de Arcozelo (filial nº10)Distrito de LeiriaFutebol Clube das Caldas (filial nº31)Distrito de LisboaFutebol Clube de Lisboa (filial nº14)Distrito do PortoAssociação Desportiva e Recreativa da de Ponte Rio Tinto (filial nº37)
Associação Desportiva Iniciados Futebol Clube de Ribas (filial nº58) - Penafiel
Clube de Futebol de São Félix da Marinha (filial nº18)
Futebol Clube da Lapa (filial nº39) - Porto
Futebol Clube da Lixa (filial nº26)
Futebol Clube de Cete (filial nº27)
Futebol Clube de Infesta (filial nº7)
Futebol Clube de Pedras Rubras (filial nº20)
Futebol Clube de Penafiel (filial nº32)
Futebol Clube de Ramalde (filial nº38) - Gondomar
Futebol Clube do Cerco do Porto (filial nº62)
Futebol Clube Paços de Ferreira (filial nº35)
Imperial Sport Clube Sobreirense (filial nº25)
Sport Clube Nun'Álvares (filial nº3) - Recarei
Varzim Sport Club (filial nº1)Distrito de Vila RealFutebol Clube de Fontelas (filial nº12)
Sport Clube da Régua (filial nº24)Distrito de ViseuClube de Futebol de Carregal do Sal (filial nº34)
Futebol Clube de Ranhados (filial nº33)
Grupo Desportivo Resende (filial nº2)Região Autónoma dos AçoresFutebol Clube de Flamengos (filial nº54)
Marítimo Sport Clube (filial nº22) - Ponta Delgada
União Desportiva Praiense (filial nº23)Região Autónoma da MadeiraFutebol Clube Bom Sucesso (filial nº28) - Funchal

ÁfricaAngolaFutebol Clube de Cabinda (filial nº29)
Futebol Clube de Luanda (filial nº5)
Futebol Clube do Uíge (filial nº71)Cabo VerdeFutebol Clube Derby (filial nº65) - São VicenteGuiné-BissauFutebol Clube de Cachungo (filial nº30)
Futebol Clube de Tombali (filial nº19)
Hafia Futebol Clube de Bafatá (filial nº72)

América do SulVenezuelaFC Porto Venezuela (filial nº43) - Caracas

Ásia
China
Futebol Clube do Porto de Macau (filial nº59)

EuropaFrançaFutebol Clube La Portugaise Porto (filial nº44) - Gonesse
Futebol Clube Portugueses (filial nº48) - Pont-Sainte-MaxenceLuxemburgo'''
FC Porto Luxembourg (filial nº51)

Ver também 
 Futebol Clube do Porto
 Casas, filiais e delegações do Sport Lisboa e Benfica
 Núcleos, filiais e delegações do Sporting Clube de Portugal

Ligações Externas
 Lista de Filiais e Delegações no site oficial do FC Porto
 Site dos Dragões de Lisboa

Delegacoes